Europaallee bezeichnet

 Europaallee Zürich, Straße und städtebauliches Projekt in Zürich
 Europaallee (Norderstedt), Fußgängerzone in Norderstedt
 Europa-Allee, Straße im Europaviertel (Frankfurt am Main)
 Europa-Allee, Straße im Maintal in Schweinfurt